água-docense – abitanti di Água Doce do Norte
água-docense – abitanti di Água Doce